Kanadas landslag i fotboll kan vara:

Kanadas damlandslag i fotboll
Kanadas herrlandslag i fotboll